Бэрд (, , иногда также Byrd ) — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 
 
 Бэрд, Диора (род. 1983) — американская актриса и модель.
 Бэрд, Зак (род. 1971) — американский музыкант, клавишник группы Korn.
 Бэрд, Крис (род. 1982) — североирландский футболист.
 Бэрд, Мэгги (род. 1959) — американская актриса.
 Бэрд, Ричард (1888—1957) — американский адмирал, авиатор и полярный исследователь.
 Бэрд, Роберт (род. 1933) — американский историк религии и востоковед.
 Бэрд, Скотт (род. 1951) — американский кёрлингист.
 Бэрд, Спенсер Фуллертон (1823—1887) — американский орнитолог, ихтиолог и герпетолог.
 Бэрд, Сэм (род. 1988) — английский снукерист.
 Бэрд, Сэмми (1930—2010) — шотландский футболист, тренер.
 Бэрд, Тадеуш (1928—1981) — польский композитор шотландского происхождения.
 Бэрд, Чак (1947—2012) — американский глухой рассказчик и художник.
 Бэрд, Эдит (1859—1924) — английский шахматный композитор.

Топоним 
 Бэрд (Baird) — город в США.
 Бэрд (Baird Peninsula) — полуостров на острове Баффинова Земля (Нунавут, Канада).

Прочее 
 Бэрд — американская исследовательская станция в западной Антарктике.
 Бэрд — кратер на видимой стороне Луны.

См. также 
 Земля Мэри Бэрд
 Бард Лучник
  (англ. Bird, Byrd, Burd, Berd)
 
  (англ. Beard)

Примечания